Fernando Zamora puede hacer referencia a

Fernando Zamora Morales, político mexicano.
Fernando Zamora, novelista mexicano
Fernando Zamora Salinas, fotógrafo costarricense.

Véase también 
 Luis Fernando Zamora Morales, (1939-2021), cirujano y poeta español.